Shushicë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Shushicës, kommun, Elbasan prefektur, 
 Lumi i Shushicës, vattendrag, 

Robotskapade Albanienförgreningar